Voici la liste des îles canadiennes classées par superficie. Toutes les îles de plus de  sont répertoriées.

Îles de plus de

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
Liste des principales îles du Canada
Liste d'îles par superficie
Île

Canada, superficie

Iles